Grande Rivière kan syfta på följande platser:

Haiti 

 Grande Rivière de Jacmel, vattendrag, Sud-Est, 
 Rivière de Grand Goâve, vattendrag, Ouest, 

Robotskapade Haitiförgreningar